«It Will Rain» — сингл американского поп-исполнителя Бруно Марса, изданный 27 сентября 2011 года. Песня вошла в саундтрек фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1».

Информация о песне 
22 сентября 2011 года Бруно Марс официально подтвердил на своём сайте, что «It Will Rain» станет его новым синглом. Также песня вошла в официальный список композиций саундтрека фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1».

Журнал Rolling Stone в своей рецензии поставил «It Will Rain» 3 балла из 5, отметив, что песня «слегка похожа на „Wild Horses“, и непременно станет радиохитом». Премьера видеоклипа «It Will Rain» состоялась 10 ноября 2011 года на MTV. В клипе показана любовная история, сыгранная самим Бруно Марсом, а также кадры из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1».

Список композиций 
Digital download

German CD single

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Сертификации

Хронология релизов

Примечания 

Песни Бруно Марса
Песни производства Smeezingtons
Песни из кинофильмов
Синглы Elektra Records
Соул-баллады